Населені пункти в Чехії:

 Кршепиці (Бржецлав)
 Кршепиці (Зноймо)